Zkratka GML může označovat:

 Bosh GML – produktová řada stavebních rádií
 Grémium majitelů lékáren – lékárnické profesní sdružení
 Gymnázium Matyáše Lercha – brněnské gymnázium

v informatice
 .gml – souborová přípona
 Game Maker Language – skriptovací programovací jazyk
 Generalized Markup Language – značkovací jazyk pro dokumenty
 Generative Modelling Language – 3D programovací jazyk
 Geography Markup Language – formální gramatika XML pro geografické informační systémy
 Graffiti Markup Language – souborový formát založený na XML pro graffiti
 Graph Modelling Language – souborový formát pro grafy

Související články 
 GAML